

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Żyznów –  część wsi Boża Wola w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Żyznów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Żyznów – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów